League of Ireland (1921/1922) była 1. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. Wcześniej rozgrywki na terenie całej Irlandii były organizowane w ramach Irish Football League. W rozgrywkach brało udział 8 zespołów. Wszystkie miały swoją siedzibę w stolicy kraju, Dublinie. Pierwszym mistrzem Irlandii został zespół St. James's Gate FC. Tytuł króla strzelców zdobył Jack Kelly, który w barwach klubu St. James's Gate FC strzelił 11 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1921 w Irlandii
1921 w piłce nożnej
1922 w Irlandii
1922 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii